Оријентација може бити:

Сексуална оријентација, преференција у односу на пол субјеката сексуалног нагона,
Професионална оријентација, поступак чији је циљ избор занимања,
Хуманистичка оријентација, врста терапеутске технике или систем вредности,
Национална оријентација,
Оријентиринг, врста спорта,
Оријентација (линеарна алгебра), својство базиса векторског простора,
Оријентација (геометрија), положај и усмереност геометријског објекта.